Corixa är ett släkte av insekter. Corixa ingår i familjen buksimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Buksimmare
Corixa